Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1972 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin waren Rosie Casals und Billie Jean King. Das Finale bestritten Billie Jean King und Betty Stöve gegen Judy Dalton und Françoise Dürr, das King und Stöve in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1972